Synclera bleusei is een vlinder uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst in 1887 gepubliceerd door Charles Oberthür.

Deze soort komt voor in Noord-Afrika, Canarische Eilanden, Jordanië, Iran, Oman en Afghanistan.

Grasmotten